В парному розряді жіночого тенісного турніру Maybelline Classic 1980, що проходив у рамках Туру WTA 1980, Андреа Джегер і Регіна Маршикова виграли титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Кенді Рейнолдс 1-6, 6-1, 6-2.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Кенді Рейнолдс (фінал)
 Пем Шрайвер /  Пола Сміт (півфінал)

 Андреа Джегер /  Регіна Маршикова (чемпіонки)
 Даянн Балестрат /  Бетсі Нагелсен (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Maybelline Classic